Campamento, localité en  Colombie
 Campamento, quartier de la ville de San Roque en Espagne.
 Campamento, quartier de l'arrondissement de Latina dans la ville de Madrid en Espagne.
 Campamento, station de métro à Madrid en Espagne.
 Campamento, localité au Honduras